Gouden standaard (economie) is een muntsysteem waarin economische rekeneenheid een vast gewicht aan goud is
 Gouden standaard (geneeskunde) is het onderzoek waarmee een bepaalde aandoening met de grootst mogelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld